Wexford ist der Name folgender Orte bzw. Countys:

 Wexford (Stadt), Hauptstadt der Grafschaft Wexford im Südosten Irlands
 County Wexford, Grafschaft im Südosten Irlands
 Wexford County, Verwaltungseinheit in Michigan, USA

 Wexford (Missouri)
 Wexford (Pennsylvania)
 Wexford (South Carolina)
 Wexford East (New Jersey)

Wexford steht im Musikleben als Kurzform für die
 Wexford Festival Opera

Wexford ist der Name der literarischen Figur
 Inspektor Wexford, die Hauptperson in einer Reihe von Kriminalromanen der Autorin Ruth Rendell.